Cabell d'àngel, confitura en forma de fils feta amb la polpa de certes carabasses.
 Cabell d'àngel, una varietat de fideus molt prims.
 Cabell d'àngel, pel·lícula de l'any 2001 dirigida per Enric Folch.